SSF har flere betydninger:
 Sport sans frontières (Sport uden grænser) – er en fransk upolitisk og ikke-religiøs solidaritets-organisation, der bruger sport som et integrationsredskab i sine udviklingsprogrammer
 Sydslesvigsk Forening – forening til støtte for dansk sprog og kultur i Sydslesvig
 Silkeborg Skøjteløberforening af 1896